Lille Kongensgade har flere betydninger:

 Lille Kongensgade (København) – en gade i København
 Lille Kongensgade (Aalborg) – en gade i Aalborg

Se også 
 Store Kongensgade
 Ny Kongensgade